Großwiesen  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Großwiesen (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Großwiesen (Gemeinde Wald), Ortslage bei Wald im Pinzgau, Land Salzburg

Veľká Lúka, Ort in der Slowakei 

Siehe auch: 
 Großwies 
 Große Wiese